Ophiojura exbodi — вид офіур родини Ophiojuridae. Описаний у 2021 році.

Відкриття 
Єдиний зразок цієї офіури був знайдений в 2011 році вченими з Музею природознавства у Парижі на вершині відокремленої підводної гори під назвою Банк Дюран. Істота знайшлася на глибині 360—460 метрів, за 200 км на схід від Нової Каледонії.

Вид exbodi названо на честь експедиції EXBODI, в ході якої відкритий вид.

Опис 
Ophiojura exbodi має вісім рук, кожна з яких має довжину 10 см і несе ряди гострих зубів, що ведуть до її безлічі щелеп, які також зубчасті. Рот багатокутний і знаходиться в центрі вентральної (нижньої) сторони тварини.

Філогенія 

Дослідники порівняли ДНК тварини та рештки викопних офіур і прийшли до висновку, що Ophiojura в еволюційному плані відокремлена від своїх найближчих живих родичів приблизно на 180 мільйонів років.

Наступна кладограма показує зв'язки Ophiojura з найближчими родичами:

Примітки 

Офіури
Тварини, описані 2021
Голкошкірі Тихого океану